Parnamirim è il nome di due località brasiliane:
 Parnamirim – comune del Pernambuco
 Parnamirim – comune del Rio Grande do Norte